Die Argentina Open 2023 waren ein Tennisturnier der ATP Tour 2023 in Buenos Aires, Argentinien, das vom 13. bis 19. Februar 2023 im Freien auf Sand ausgetragen wurde. In derselben Woche wurden in Rotterdam die ABN AMRO Open und in Delray Beach die Delray Beach Open gespielt. Während das Turnier in Rotterdam zur höheren Kategorie ATP Tour 500 zählte, gehörten die Turniere in Buenos Aires und Delray Beach zur Kategorie ATP Tour 250.

Titelverteidiger waren Casper Ruud im Einzel und Santiago González und Andrés Molteni im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 626.945 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 711.950 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 11. und 12. Februar 2023 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

ATP Tour 2023
Tennisturnier in Buenos Aires